Сергей Степанович Кана́ш (1896—1975) — советский учёный в области селекции и семеноводства хлопчатника.

Биография 
Окончил САГУ (1923). Работал стажёром, ассистентом, заведующим сектором селекции, заместителем директора по научной части (1932—1941), директором (1942—1958) Туркестанской селекционной станции (с 1960 года — НИИ селекции и семеноводства хлопчатника МСХ УзССР).

В 1960—1965 директор, в 1965—1968 годах заведующий отделом генетики НИИ селекции и семеноводства хлопчатника.

Автор многих высокопродуктивных сортов хлопчатника, устойчивых к болезням, с высоким выходом волокна.

Академик ВАСХНИЛ (1948). Действительный член АН Узбекской ССР (1952).

Депутат ВС СССР 2—4 созывов (1948—1958). Член ВКП(б) с 1940 года.

Скончался 29 ноября 1975 года. Похоронен в Ташкенте на Боткинском кладбищеа.

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки и техники Узбекской ССР (1944);
 заслуженный деятель науки и техники Таджикской ССР (1946);
 Сталинская премия второй степени (1941) — за выведение высокопродуктивных сортов хлопчатника
 два ордена Ленина:
 8.7.1937 — за «выдающиеся успехи в деле создания и разведения новых высокоурожайных длинноволокнистых сортов хлопка»
 …
 четыре ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 11.11.1946; 11.01.1957)
 орден Красной Звезды
 Большая золотая медаль ВСХВ
 медали

Примечания

Источники 
 Биографическая энциклопедия РАСХН, ВАСХНИЛ 

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Заслуженные деятели науки и техники Узбекской ССР
Заслуженные деятели науки и техники Таджикской ССР
Выпускники Национального университета Узбекистана
Селекционеры хлопчатника
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента